bá, navlaka za ud brazilskih Boróro Indijanaca.
 Barij, kemijski element, atomske oznake Ba
 Duša u egipatskoj mitologiji je razvrstana u 5 klasa, jedna od njih je Ba
 Ba (Fidži), naselja u Fidžiju
 Ba F.C. - fidžijski nogometni klub iz istoimenog mjesta
 Ba (pokrajina), pokrajina na Fidžiju